Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 30. јуна и 1. јула на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 28 такмичара из 18. земаља.

  Белорусија (1)
  Грчка (1)
  Данска (1)
  Италија (2)
  Кипар (1)
  Летонија (1)
|valign="top"|
  Немачка (3)
  Пољска (1)
  Португалија (1)
  Русија (1)
 } Уједињено Краљевство (3)
  Украјина (2)
|valign="top"|
  Финска (2)
  Француска (3)
  Холандија (1)
  Чешка (1)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских скакача мотком 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичари су биле подељени у две групе по 14 такмичарка. Квалификациона норма је износила 5,60 метара. Норму није прекочио ниједан такмичар, па су се у финале пласирали према постигнутом резултату. Пошто су 12. и 13. имали идентичан резултат у финалу је учествовало 13 такмичара.

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Скок мотком на Европском првенству у атлетици на отвореном